Лаос принимал участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в шестой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборную страны представляло пять спортсменов, в том числе две женщины.

Лёгкая атлетика

Плавание

Стрельба из лука

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 2004 года
2000-е годы в Лаосе